Libertarismo conservatore - filosofia politica che combina conservatorismo e libertarianismo
Liberalismo conservatore classico - corrente culturale e politica derivante da un'evoluzione su posizioni "di destra" del Libertarismo conservatore
Conservatorismo liberale  - variante del conservatorismo che incorpora posizioni liberali in campo economico, talvolta liberiste
Libertarismo di destra - tipo di libertarismo (o libertarianismo) che sostiene il capitalismo e il libero mercato (e che comprende anche la corrente del conservatorismo libertario)
Paleolibertarianismo - corrente che unisce i principi classici del libertarianismo e gli ideali paleoconservatori (non-interventisti, solitamente isolazionisti e regionalisti)